JMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jiamusi (Cina)

en:JMU